Hässelby gård – quartiere di Hässelby-Vällingby, sobborgo di Stoccolma
Hässelby gård – stazione della metropolitana di Stoccolma